Montagne (Żyronda) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Montagne (Górna Saona) – francuska gmina w regionie Franche-Comté
 Montagne (Loara Atlantycka) – francuska gmina w regionie Kraj Loary
 Montagne (Isère) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy
 Montagne (Trydent) – miejscowość i gmina we Włoszech w regionie Trydent-Górna Adyga